Tehillim, autre nom hébraïque du Livre des Psaumes
 Tehillim, œuvre musicale de Steve Reich